Список українських фільмів містить у собі всі фільми, зняті за участю України, які виходили в кінопрокат в Україні.

Список всіх українських фільмів, що вийшли в кінопрокат після 24 серпня 1991 року (без урахування інфляції)

Див. також 
 Список найкасовіших українських фільмів у кінопрокаті
 Український кінематограф доби Незалежності
 Список 100 найкращих фільмів в історії українського кіно

Примітки

Загальні джерела 
 БУК: Кінопрокат 
 Українські фільми у прокаті 2013 року 
 Збори українських фільмів у прокаті 2014 року 
 У 2015 році в наших кінотеатрах вийшло 16 українських фільмів 
 Рекорд: У 2016 році вийшло 30 українських кінопрем’єр 
 РЕКОРД. У 2017 РОЦІ ВИЙШЛО НЕ МЕНШЕ 33 УКРАЇНСЬКИХ ФІЛЬМІВ 
 Бокс-офіс. Касові збори України. Огляд касових зборів фільмів в Україні 
 БОКС-ОФИС Украины 
 boxofficemojo.com 
 Сколько денег собрали украинские фильмы в прокате и какую долю вернули Госкино? 

Списки фільмів
Українські фільми періоду Незалежності